Meano oder Méano ist der Familienname folgender Personen:
 Cesare Meano (1899–1957), italienischer Drehbuchautor und Regisseur
 Francis Méano (1931–1953), französischer Fußballspieler
 Vittorio Meano (1860–1904), italienischer Architekt